De Primera División 1989/90 was de 59e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 2 september 1989 en eindigde op 6 mei 1990. Real Madrid werd voor het vijfde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit lukte. Op hetzelfde moment was er nog geen enkel ander team in Spanje in geslaagd om drie landskampioenschappen achter elkaar te winnen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

CD Málaga en CD Tenerife handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1989/90